Slovo extáze (z řec. ek-stasis, nadšení, úžas, vytržení) nebo ekstáze má několik významů:
 Extáze (stav) – stav psychického blaha
 Extáze (droga) – uměle vytvořená (syntetická) droga, stimulant
 Extase (film) – český film z roku 1933
 Extáze (hudební skupina) – třebíčská hudební skupina

Externí odkazy